John Perkins Sr. (1781–1866) – amerykański sędzia
 John Perkins Jr. (1819–1885) – amerykański polityk
 John Perkins (1878–1954) – australijski polityk, minister, poseł z okręgu Eden-Monaro
 John Perkins (ur. 1945) – amerykański ekonomista
 John Perkins (ur. 1954) – walijski rugbysta